— триба цветковых растений в составе подсемейства  семейства .

Триба включает в себя 24 рода:

 Almaleea Crisp & P. H. Weston
 Aotus Sm.
 Callistachys Vent.
 Chorizema Labill.
 Daviesia Sm.
 Dillwynia Sm.
 Erichsenia Hemsl.
 Euchilopsis F. Muell.
 Eutaxia R. Br.
 Gastrolobium R. Br.
 Gompholobium Sm.
 Isotropis Benth.
 Jacksonia R. Br. ex Sm.
 Latrobea Sm.
 Leptosema Benth.
 Mirbelia Sm.
 Oxylobium Andrews
 Phyllota (DC.) Benth.
 Podolobium R. Br.
 Pultenaea Sm.
 Sphaerolobium Sm.
 Stonesiella Crisp & P. H. Weston
 Urodon Turcz.
 Viminaria Sm.

Примечания

Ссылки 
 Crisp, M. Fabaceae tribes Mirbelieae and Bossiaeeae